Den röda fanan kan åsyfta:
 Den röda fanan (socialism) – en flagga som en traditionell symbol för socialism
 Bandiera Rossa – en av arbetarrörelsens mest berömda sånger
 The Red Flag – en kampsång som är stor i den engelska arbetarrörelsen

Se även
 Röda fanans orden – en orden i Sovjetryssland, därefter Sovjetunionen